Alas es la forma plural de la palabra ala, y puede referirse a:

 Alas (geografía), accidente geográfico.
 Alas (insignia), distintivo que llevan ciertos profesionales de la aviación militar y civil.
 Alas, peinado largo de puntas onduladas.
Edificio Alas.
Conciertos Alas.

Música, cine y televisión 

Alas (1927), película muda de William A. Wellman.
 Alas (1998), telenovela argentina.
 Alas, banda argentina de rock progresivo.
 Alas, disco de la banda homónima.

Entidades 
Como iniciales, ALAS puede referirse a:
 Alternativa Liberal de Avanzada Social, movimiento político colombiano.
 Asociación Latinoamericana de Seguridad.
 Asociación Latinoamericana de Supermercados.
 Asociación Latinoamericana de Sociología, asociación de sociólogos de carácter regional fundada en 1950.
 Fundación América Latina en acción solidaria fundada en 2006.
 Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales.